Verbotener Gegenstand bezeichnet:
 einer der verbotenen Gegenstände des Waffenrechts
 Sache, die einem Besitzverbot unterliegt
 Gegenstand, der von Flugpassagieren nicht mitgeführt werden darf; siehe Luftsicherheitsgesetz#Nicht zulässige Gegenstände

Siehe auch:
 Chemikalien-Verbotsverordnung